Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2021/22 der TSG 1899 Hoffenheim. Der Klub tritt in der Saison in der Bundesliga an.

Personalien

Kader 2021/22 
 Stand: Februar 2022

Transfers der Saison 2021/22 

Stand: Februar 2022

Sportliche Leitung und Vereinsführung

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht der TSG 1899 Hoffenheim.
Die Tabelle listet alle Bundesligaspiele des Vereins der Saison 2021/22 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal 

Die Tabelle listet alle Spiele des Vereins im DFB-Pokal der Saison 2021/22 auf. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als Unentschieden (gelb) gewertet, Siege sind grün markiert.

Freundschaftsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf.

Statistiken

Saisonverlauf

Spielerstatistiken 

Stand: Saisonende

Bundesliga-Zuschauerzahlen

Einzelnachweise 

Hoffenheim
Hoffenheim, TSG 1899
TSG 1899 Hoffenheim